Fotboll vid internationella öspelen 2003 (damer) avgjordes mellan den 29 juni och 4 juli. Turneringen vanns av de regerande mästarna Färöarna.

Grupp A

Tabell

Matcher

Grupp B

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2003

Fotboll i Guernsey
Fotboll i Storbritannien
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2003